Loffreda ist der Familienname folgender Personen:

 Marcelo Loffreda (* 1959), argentinischer Rugbyspieler und -trainer
 Mauricio Loffreda (* 1990), uruguayischer Fußballspieler